Römerstein ist

ethnographisch:
 ein insbesondere in Österreich verbreiteter Sammelbegriff für römerzeitliche Spolien, Inschrift- und Reliefsteine

geographisch:
 Römerstein (Gemeinde), Gemeinde im Landkreis Reutlingen in Baden-Württemberg
 Römerstein (Schwäbische Alb), Berg der Schwäbischen Alb
 Römerstein (Bad Sachsa), Berg im Südharz

archäologische Funde:
 Römerstein von Donnersbach (Steiermark, Österreich), im dortigen Schloss verbauter römischer Votivstein, siehe Votivstein (Donnersbach)
 Römerstein von Grödig (Land Salzburg, Österreich), in der Friedhofsmauer verbauter römischer Weihestein, siehe Altar für Jupiter und alle Götter (Grödig)
 Römerstein von Wernstein am Inn (Oberösterreich), in der Pfarrkirche verbauter römischer Weihestein, siehe Altar für Jupiter (Wernstein am Inn)

Denkmal:
 Römerstein (Forstenrieder Park), Landkreis München
Siehe auch:
 Römersteine, Überreste einer ehemaligen römischen Wasserleitung (Aquädukt) im Mainzer Stadtteil Bretzenheim
 Römersteine aus Hernals, vier bei Baggerarbeiten in Wien gefundene Sarkophage und Steinplatten sowie rund vierhundert Bruchstücke
 Römersteine von Lenzburg, Gletscherfindlinge im Kanton Aargau